WIZO steht für:

 das Akronym für Women’s International Zionist Organisation
 eine deutsche Punkrockband, siehe WIZO (Band)

Wizo ist der Name folgender Personen:
 Witta von Büraburg (auch: Wizo; * um 700, † nach 760), von 741 bis 755 Bischof von Büraburg bei Fritzlar in Nordhessen

Siehe auch:
 WISO

Abkürzung